Villabáscones puede hacer referencia a:
 Villabáscones (Merindad de Sotoscueva), localidad del municipio de Merindad de Sotoscueva, provincia de Burgos.
 Villabáscones de Bezana, localidad del municipio de Valle de Valdebezana, provincia de Burgos.